Wilhelm Schmidt (historicus) (1817-1901), een Oostenrijks-Moravische historicus die heeft geschreven over de Roemeense cultuur
 Wilhelm Schmidt (ingenieur) (1858-1924), een Duitse ingenieur en uitvinder, bijgenaamd Hot Steam Schmidt vanwege zijn werk met oververhitte stoom
 Wilhelm Schmidt (taalkundige) (1868-1954), een Oostenrijkse taalkundige en antropoloog
 Wilhelm Adolf Schmidt (1812-1887), een Duitse historicus
 Wilhelm Matthäus Schmidt (1883-1936), een Oostenrijkse klimatoloog

Zie ook 
 William Schmidt (doorverwijspagina)
 William Smith (doorverwijspagina)